

Tabellone

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Andata

Ritorno

Calcio nel 2008
Coppa Libertadores